Несаница може да се односи на:

Несаница, болест спавања
Несаница (филм из 1997)
Несаница (филм из 2002)